Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 101-es, továbbá 101B, 101E, 101V jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 101B busz (Budapest)
 101E busz (Budapest)
 101-es busz (Budapest, 1977–2000)megszűnt
 101-es busz (Budapest, 2014–2016)megszűnt
 101V busz (Budapest, 2013–2014)villamospótló, megszűnt

 101B busz (Miskolc)
 101-es busz (Miskolc)megszűnt (az 1-es gyorsjárati változata)

 101-es busz (Pécs)megszűnt (az 1-es gyorsjárati változata)